Usnače (biljke), (Lamiaceae), porodica biljaka (razred Dvosupnice, red Lamiales)
 Usnače (ribe), (Labridae), porodica riba (razred Zrakoperke, red Perciformes)